Duran Çetin (n. 15 februarie 1964, Konya) este unul din cei mai renumiți scriitori turci contemporani.

Notă biografică 

Primul său articol "Ica Эйлюл" a fost publicat în ziarul local din Eskișehir în 1990. El a pregătit și prezentat de programe de radio în cele mai diverse domenii. În prezent, el este de preparare și de prezentare a programului "Cultura noastră a lumii" pe KONTV.
Duran Cetin-membru al consiliului de administrație în Turcia, Autor de asociere în Konya.

Opere 
 Bir Kucak Sevgi, Beka Yayınları, İstanbul, 2000,
 Güller Solmasın, Beka Yayınları, İstanbul, 2000,
 Kırmızı Kardelenler, Beka Yayınları, İstanbul, 2003, 
 Sana Bir Müjdem Var, Beka Yayınları, İstanbul, 2006,
 Gözlerdeki Mutluluk, Beka Yayınları, İstanbul, 2007,
 Minik Göl, Koski Yay, Konya, 2009,
 Büyük Ödül, Beka Yayınları, İstanbul, 2009,
 Balkondaki Adam, Beka Yayınları, İstanbul, 2009,
 Kül Yığını, Beka Yayınları, İstanbul, 2010,
 Bir Yudum Șehir, Meram Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, 2011 
 Bekleyiș, Meram Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, 2011 
 Bir Adım Ötesi, Beka Yayınları, İstanbul,2002, 
 Yolun Sonu, Beka Yayınları, İstanbul, 2004, 
 Portakal Kızım, Beka Yayınları, İstanbul, 2005, 
 Toprak Gönüllüler, Beka Yayınları, İstanbul, 2008, 
 Portakal Kızım Sadece Ben, Beka Yayınları, İstanbul, 2010,
 Cüneyt,Beka Yayınları, İstanbul, 2012,
 Tebessüm Öğretmen ve Öğrencileri, Nar Yayınları, İstanbul, 2012
 Muhteșem Yükseliș, Karatay Akademi Yayınları, Konya, 2013
 Çılgın Okul, Nar Yayınları, İstanbul, 2013
 Gökkușağı Yolculuğu, Gonca Yayınları, İstanbul, 2010,
 Macera Peșinde, Meram Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, 2011 
 Macera Peșinde, Nar Yayınları, İstanbul, 2012

Legături externe 

 Pagina oficială

Nașteri în 1964
Memorialiști turci
Romancieri turci
Scriitori postmoderni
Turci în viață